Boldklubben Frem af 1886, club de futbol de Copenhagen
 Boldklubben 1893 København, club de futbol de Copenhagen
 Boldklubben 1903 København, club de futbol de Copenhagen
 Boldklubben 1909 Odense, club de futbol d'Odense
 Boldklubben 1913 Odense, club de futbol d'Odense